Altaj járás – járás Mongólia Bajan-Ölgij tartományában
Altaj járás – járás Mongólia Góbi-Altaj tartományában
Altaj járás – járás Mongólia Hovd tartományában
Altaji járás – járás Oroszországban, Hakaszföldön